En , Maciejewo peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Maciejewo, un village du powiat de Gostyń ;
 Maciejewo, un village du powiat de Koło ;
 Maciejewo, un village du powiat de Leszno.

 dans d'autres voïvodies :
 Maciejewo, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Maciejewo, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale ;
 Maciejewo, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.